Hettich steht für:
 Hettich (Familienname), ein Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Hettich (Unternehmen), Unternehmensgruppe zur Herstellung von Möbelbeschlägen
 Hettich (Zentrifugen), deutscher Zentrifugenhersteller

Siehe auch:
 Hugo Hettich Uhrenfabrik, deutscher Hersteller von Jahresuhren